Tschannen ist ein Familienname, der vor allem in der Deutschschweiz verbreitet ist. Der Familienname lässt sich als «Nachkomme des Tschan» erklären. Tschan ist die deutschschweizer Form des französischen Rufnamens Jean (deutsch: Johannes) und wurde nachweislich bis ins 16. Jahrhundert im Kanton Bern als Vorname verwendet. Tschannen zeigt mit der Endung -en den Genitiv an.

Tschannen ist ein altes Schweizer Bürgergeschlecht, das vor 1800 in Wohlen bei Bern, Radelfingen und Rümligen beheimatet war. Seit dem 18. Jahrhundert werden verschiedene Familienwappen geführt.

Namensträger 
 Bendicht Tschannen (1847–1898), Schweizer Politiker
 Fritz Tschannen (1920–2011), Schweizer Musiker und Skispringer
 Katrin Tschannen (* 1980), Schweizer Managerin
 Pierre Tschannen (* 1952), Schweizer Jurist
 Stefan Tschannen (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Werner Tschannen (* 1946), Schweizer Torhüter

Siehe auch 
 Tschan
 Tschanun

Einzelnachweise 

Familienname
Personenname